Маги Рут Джилънхол () е американска актриса, номинирана за наградата Златен глобус.

Биография 
Маги Джилънхол е родена на 16 ноември 1977 година, в Ню Йорк. Тя е дъщеря на режисьора Стефан Джилънхол и продуцента Наоми Фонер. Бащата на Маги е от шведски произход, а майка ѝ от еврейски. Има по-малък брат - Джейк Джилънхол, който също е актьор.

Сред най-известните филми на Маги Джилънхол са „Дони Дарко“, „Къща-чудовище“ и „Световният търговски център“.

Филмография

Източници

Външни препратки 

 
 

Американски актриси
Театрални актьори и актриси
Деца актьори
Носители на Златен глобус
Колумбийски университет
Евреи в САЩ
Членове на Демократическата партия (САЩ)
Родени в Ню Йорк